Le monastère de Hemis Gompa se trouve sur la rive ouest de l'Indus, il est situé à environ  de Leh, la capitale du Ladakh, (་ ; hindî : , translit. iso : lēha), du district du même nom, dans l'État du Jammu-et-Cachemire en Inde à une altitude de .

Histoire 

Le monastère d'Hemis au Ladakh, est le siège principal du bouddhisme ésotérique Kagyu du bouddhisme tibétain. C'est le plus grand et le plus riche monastère du Ladakh. Il a été fondé en 1630 à l'endroit même d'une grotte, devenue sanctuaire au , là où sa sainteté Gyalwa Gotsangpa le  Gyalwang Drukpa, leader spirituel du Ladakh est venue méditer. En ce lieu, il a laissé ses empreintes. Le Rinpoche Khenpo Tsultrim Lobsang Gyatso de l'ordre Drukpa y a enseigné les huit principes de la spiritualité, il estimait que Gyalwa Gotsangpa était une émanation de Jetsun Milarépa.

Musée 
Le monastère abrite, à l'intérieur de son musée une importante collection de Thangkas, dont la tapisserie qui représente le Guru Padmasambhava aussi appelé Guru Rinpoché (« précieux maître »). Le musée comporte des galeries dans lesquelles sont exposés les objets nécessaires à la compréhension des symboles qui définissent le bouddhisme tantrique : les deux poissons, l'ombrelle, la bannière, le lotus, le vase, le nœud sans fin, et surtout la roue du dharma, véhicule de la parole du Bouddha. 
Sont aussi visibles d'anciens manuscrits anciens, divers stupas d'or et d'argent, ainsi qu'une imposante statue en cuivre doré du Seigneur Bouddha.

Festival annuel 

Le festival annuel d'Hemis en l'honneur de l'anniversaire de la naissance du Guru Padmasambhav se tient au début de juin, les 9 et 10 jours du cinquième mois du calendrier tibétain. C'est au cours de cette manifestation que sont effectuées des danses sacrées tibétaines Cham (danse)
Les moines revêtent, alors les costumes traditionnels et portent les masques sacrés qui sont moments les plus ésotériques du festival. La représentation des Cham (danse) est une partie fondamentale de la tradition à relier au Tantrisme. Ces danses ne sont faites que dans les gompas ( qui suivent les enseignements de Vajrayana.

Bibliographie 
 Smythe Sewn Painted Walls of Lamayuru Monastery Clouds Lined Par Paperblanks Book Company, The Handa, c. o. (1987). Monastères bouddhistes en Himachal Pradesh. L'Indus Publishing Company, New Delhi. .
Kapadia, Harish. (1999). Spiti : Aventures dans l'Himalaya Trans-. Deuxième édition. L'Indus Publishing Company, New Delhi. .
Janet Rizvi. (1996). Ladakh : carrefour de l'Asie. Deuxième édition. Oxford University Press, Delhi. .
Cunningham, Alexander. (1854). LADĀK : physique, statistiques et historique avec les avis des pays voisins. Londres. Réimpression : Sagar publications (1977).
Francke, a. h. (1977). Une histoire du Ladakh. (Initialement publié comme, une histoire du Tibet occidental, (1907). Édition 1977 avec introduction critique et annotations par s. s. Gergan & f. M. *Hassnain. Sterling Publishers, New Delhi.
Francke, a. h. (1914). Antiquités du Tibet indien. Deux volumes. Calcutta. Réimpression de 1972: s. Chand, New Delhi.
Sarina Singh, et coll., Inde. (2007). . Lonely Planet. .
Schettler, Margaret & Rolf. (1981) Kashmir, Ladakh & Zanskar. Lonely Planet, South Yarra, Vic., France.
Tucci, Giuseppe. (1988). Rin-chen-bzan-po et la Renaissance du Bouddhisme au Tibet dans le Millenium. Première édition italienne 1932. Tout d'abord un projet de traduction en anglais par Nancy Kipp Smith, sous la direction de Thomas J. Pritzker. Édité par Lokesh Chandra. Version anglaise de Indo-Tibetica II. Aditya Rakashan, New Delhi.

Références

Notes 

 Francke, A. H. (1914, 1926). Antiquities of Indian Tibet. Two Volumes. Calcutta. 1972 reprint: S. Chand, New Delhi.

Histoire du Tibet
Himalaya
Monastère du bouddhisme tibétain au Ladakh